SHP est un sigle qui peut signifier :
 « SHP » signifie Société d'histoire de la pharmacie.
 « .SHP » est une extension pour les fichiers informatiques Shapefile.
 « SHP » est le code monnaie pour la livre de l'île de Sainte-Hélène.
 « shp » (shaft horsepower) est une mesure de la puissance s'exerçant sur un arbre de transmission.
 Récepteur nucléaire SHP, une protéine.
 Sosyaldemokrat Halk Partisi (Parti social-démocrate populaire) était un parti politique turc.
SHP ou HPS en anglais est un sigle utilisé pour les lampes, cela signifie Sodium Haute Pression